Керим Бабаевич Аннанов (, 28 сентября 1958, Ашхабад, Туркменская ССР — 23 марта 2017, Ашхабад, Туркмения) — советский и туркменский актёр, режиссёр, сценарист. Сын народного артиста СССР Баба Аннанова.

Биография 
Родился в семье народного артиста СССР Баба Аннанова.

В 1980 году окончил филологический факультет Туркменского государственного университета, в 1987 — режиссёрский факультет ВГИКа (мастер — народный артист РСФСР Юрий Чулюкин).

В 1991—1999 годах — генеральный директор «Туран-фильм».

Фильмография

Актёр

Режиссёр

Источники 
 https://www.km.ru/kino/encyclopedia/annanov-kerim
 https://megabook.ru/article/Аннанов%20Керим

Примечания 

Выпускники Туркменского государственного университета
Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа